Четвёртая улица — название улиц в разных населённых пунктах.

Россия 
 Четвёртая улица — прежнее (до 28 мая 1963 года) название улицы Демьяна Бедного  в Томске.

Казахстан 
 Верхняя Четвёртая улица — неофициальное название улицы Кабанбай батыра в Алма-Ате в 1960-е годы.

Примечания